Примера Дивисьон де Чили 2018 () — 102-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2018 на rsssf.com

2018
Чили
Спорт в Чили в 2018 году